

Cinema 
 A denti stretti (La saignée) – film del 1971 diretto da Claude Mulot

Musica 
 A denti stretti – singolo dei Litfiba del 1994
 A denti stretti – singolo di Mondo Marcio del 2014

Letteratura 
 A denti stretti (Handpicked For Murder) – giallo di Robert Martin (Giallo Mondadori 486)
 A denti stretti. La vera storia dei Litfiba – libro di F. Guglielmi del 2000 edito da Giunti, Firenze
 A denti stretti – romanzo di Andrea Carraro 1990 edito da Gremese, Roma